Тростянецкий спиртовой завод () — предприятие пищевой промышленности в посёлке городского типа Тростянец Тростянецкого района Винницкой области Украины.

История 
В 1864 году в волостном центре Тростянец Брацлавского уезда Подольской губернии Российской империи французские капиталисты построили винокуренный завод мощностью 20 600 вёдер спирта в год. В 1884 году к селению была проложена железная дорога. В 1901 году в местечке уже действовали винокуренный завод и казенный винный склад.

1918 - 1991 
В январе 1918 года в Тростянце была установлена Советская власть, на спиртзаводе и других предприятиях был установлен рабочий контроль, но в начале марта 1918 года Тростянец оккупировали австро-немецкие войска (которые оставались здесь до ноября 1918 года). В дальнейшем, до июня 1920 года Тростянец находился в зоне боевых действий гражданской войны. Во втором полугодии 1920 года началось восстановление спиртзавода, и на рубеже 1921-1922 гг. он был введён в эксплуатацию.

В ходе индустриализации 1930-х годов спиртзавод был реконструирован и расширен, после окончания реконструкции его мощность составила 2500 декалитров спирта в сутки.

В ходе Великой Отечественной войны с 25 июля 1941 до 13 марта 1944 года Тростянец был оккупирован немецко-румынскими войсками, при отступлении немецких войск рабочие завода обеспечили его охрану и сумели частично сохранить предприятие, а также 50 тыс. литров спирта. После окончания боевых действий началось восстановление селения, и после восстановления работы поселковой электростанции, в конце 1944 года спиртзавод был восстановлен.

В 1951 году Тростянецкий спиртовой завод занял 1-е место в социалистическом соревновании предприятий министерства пищевой промышленности СССР и был награждён переходящим Красным знаменем.

В соответствии с седьмым пятилетним планом развития народного хозяйства СССР в 1962 году началась реконструкция спиртзавода, в ходе которой основные производственные процессы были механизированы, также был построен цех по производству хлебопекарных дрожжей (мощностью 10 тонн дрожжей в сутки). После завершения реконструкции предприятие получило новое название - Тростянецкий спиртово-дрожжевой комбинат.

В 1969 году комбинат досрочно завершил годовой производственный план, а в 1970 году - стал одним из крупнейших предприятий спиртовой промышленности на территории Украинской ССР.

В целом, в советское время спиртовой комбинат входил в число крупнейших предприятий райцентра.

После 1991 года 
После провозглашения независимости Украины комбинат перешёл в ведение государственного комитета пищевой промышленности Украины и стал одним из крупнейших предприятий спиртовой промышленности на территории Украины.

Позднее комбинат был переименован в Тростянецкий спиртовой завод.

В марте 1995 года Верховная Рада Украины внесла завод в перечень предприятий, приватизация которых запрещена в связи с их общегосударственным значением.

После создания в июне 1996 года государственного концерна спиртовой и ликёро-водочной промышленности «Укрспирт», завод был передан в ведение концерна «Укрспирт».

В январе 2000 года Кабинет министров Украины разрешил заводу производство компонентов для моторного топлива, в июле 2000 года была утверждена государственная программа «Этанол», предусматривавшая расширения использования этилового спирта в качестве энергоносителя, и Тростянецкий спиртзавод (вместе с другими государственными спиртзаводами) был включён в перечень исполнителей этой программы.

Начавшийся в 2008 году экономический кризис осложнил положение предприятия, 21 марта 2008 года хозяйственный суд Винницкой области возбудил дело № 10/47-08 о банкротстве спиртзавода (в дальнейшем, рассмотрение дела о банкротстве было передано в высший хозяйственный суд Украины). 2008 год завод завершил с убытком в 1,446 млн. гривен.

В июле 2010 года государственный концерн «Укрспирт» был преобразован в государственное предприятие «Укрспирт», завод остался в ведении ГП «Укрспирт».

В ноябре 2012 года завод остановил производственную деятельность и до 2015 года не работал, в начале августа 2015 года на предприятии началась подготовка к запуску производства технического спирта и компонентов для моторного топлива.

В конце мая 2018 года в результате сброса отходов спиртзавода на поля фильтрации экологическая обстановка в райцентре ухудшилась. 20 июня 2019 года областная комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Винницкой области вынесла постановление о остановке завода до устранения недостатков, однако завод продолжал производство до тех пор, пока жители райцентра не заблокировали предприятие.

30 июня 2019 года завод остановил производство.

Примечания 

Предприятия Винницкой области
Предприятия спиртовой промышленности Российской империи
Предприятия спиртовой промышленности СССР
Укрспирт